Ониськово — название населённых пунктов на Украине:

 Ониськово — село в Кривоозерском районе Николаевской области.
 Ониськово — село в Лиманском районе Одесской области.